Trinacromerum est un genre éteint de sauroptérygiens de l'ordre des Plesiosauria. Il a vécu au cours du Crétacé supérieur dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Ses fossiles sont principalement connus au Kansas (États-Unis) et au Manitoba (Canada).

Systématique 
Le genre Trinacromerum et l'espèce type Trinacromerum bentonianum ont été décrits en 1888 par le géologue et paléontologue américain  (1858-1937).

Étymologie 
Le nom de genre Trinacromerum est composé de trois mots en grec ancien, « trís »,  « trois », « Ákros », « extrémité » et « Mêrós », « cuisse ou fémur », pour indiquer que les fémurs de l'animal possèdent trois pointes.

Description 

Il mesurait  de long pour un poids d'environ . Les longues nageoires de Trinacromerum lui permettaient de nager très rapidement. Son apparence physique a été décrite par Richard Ellis comme apparentée à un « pingouin à quatre nageoires ».

Liste d'espèces 
Selon  :
  Trinacromerum bentonianum Cragin, 1888 - espèce type
  Trinacromerum bonneri Adams, 1997
  Trinacromerum kirki Russell, 1935
  Trinacromerum latimanus Williston, 1906

Paléobiologie 
Ses dents montrent qu'il se nourrissait de petits poissons.

Classification 
En  2011,  et  ont réalisé une analyse phylogénétique des Polycotylidae, famille à laquelle le genre Trinacromerum est rattaché :

Publication originale

Notes et références

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Liste de plésiosaures

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1888